Jopo puede referirse a:
El nombre común de la planta Orobanche hederae.
El nombre común de la planta Cynomorium coccineum.
El nombre común de la planta '''''Orobanche densiflora.
El pelo parado en la parte delantera de la cabeza de los hombres (véase Tupé).